Punta Marguareis – montagna delle Alpi Liguri
 Alpi del Marguareis – sottosezione delle Alpi Liguri
 Giro del Marguareis – trekking intorno a Punta Marguareis
 Parco naturale del Marguareis – Parco naturale regionale piemontese
 Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis – ente strumentale della Regione Piemonte.